Seznam rek v Franciji  z dolžino francoskega dela ter reke v celoti.

 

 

 
Francija